Recherche linéaire peut désigner plusieurs concept :
 la recherche séquentielle pour trouver un élément dans une liste 
 la recherche linéaire en optimisation